Speerschneider ist der Familienname von:
 Christian Julius Hansen Speerschneider (1864–1938), dänischer Meteorologe

Sonstiges:
 Speerschneider Point, Landspitze von Belogushev Island, Biscoe-Inseln, Antarktis